Simpfendörfer ist ein deutscher Familienname, der besonders häufig im Ortsteil Brettach der Gemeinde Langenbrettach im Landkreis Heilbronn vorkommt.

Bekannte Namensträger sind:
 Hansmartin Simpfendörfer (* 1934), deutscher Pädagoge und Politiker (SPD), MdB
 Karl Simpfendörfer (1906–1984), deutscher Landwirt und Politiker (CDU), MdB
 Werner Simpfendörfer (1927–1997), deutscher evangelischer Theologe
 Wilhelm Simpfendörfer (1888–1973), deutscher Politiker (CSVD, später CDU)